El término cuarteto puede referirse, en esta enciclopedia:

Música 
 a un cuarteto, una agrupación musical formada por cuatro instrumentos o voces; también, una pieza musical escrita para ser interpretada por un conjunto de estas características;
 a un cuarteto, una agrupación musical formada por cuatro cantantes;
 a un cuarteto, un género de música popular de Córdoba (Argentina);

Agrupaciones musicales
 a un cuarteto de carnaval, una agrupación típica del carnaval gaditano;
 a El Cuarteto de Nos, un grupo de rock alternativo uruguayo;
 al Cuarteto Calder, un cuarteto de cuerda de Los Ángeles;
 al Cuarteto Jerusalem, un cuarteto de cuerda israelí;
 al Cuarteto Tetzlaff, un cuarteto de cuerda alemán;

Poesía 
 a un cuarteto, una estrofa de cuatro versos, de arte mayor con rima consonante;

Literatura 
 a El cuarteto de Alejandría, una tetralogía de novelas del escritor británico Lawrence Durrell;

Matemáticas
 a un cuarteto o nibble, un conjunto de cuatro dígitos binarios;

Política
 al Cuarteto de Normandía, grupo diplomático de países europeos.